

Гарвін — місто, штат Міннесота
 Гарвін — місто, штат Оклахома